Superligaen 2014-15 (eller Alka Superligaen 2014-15 af sponsorårsager) er den 25. sæson af den danske Superligaen siden oprettelsen. Den blev styret af Superligaen A/S og DBU, indledtes den 18. juli 2014, og blev afsluttet i juni 2015.

Mesteren deltager i Champions League 2015-16, hvor de træder ind i 2. kvalifikationsrunde. Nummer 2 og 3 deltager i Europa League 2015-16, hvor de begge træder ind i 1. kvalifikationsrunde. Nummer 11 og 12 rykker ned i 1. division.

Silkeborg og Hobro var nye hold denne sæson i Superligaen, da de rykkede op fra 1. division.

Den 9. maj lå det fast, at Silkeborg rykkede ned i 1. division, da de tabte 2-5 til Esbjerg.

Den 21. maj sikrede FC Midtjylland sig klubbens første mesterskab, da de spillede 0-0 ude mod FC Vestsjælland.

Den 31. maj lå det fast, at FC Vestsjælland rykkede ned i 1. division, da de tabte 1-2 til Esbjerg i 32. spillerunde.

Deltagere

Personale og sponsorer

Trænerudskiftninger

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

Sidst opdateret: 31. maj 2015

Resultater 
De første 11 runder møder hvert hold hinanden en gang, mens man i de resterende 22 runder møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Nummer 1-6 fra sidste sæson i Superligaen fra har 17 hjemmekampe, mens de resterende 6 hold i rækken har 16 hjemmekampe.

Runde 1-11

Runde 12-33

Topscorer 

Kilde:

Referencer 

Fodboldsæson 2014-15
2014-15